Flevorama (Naarden), een buitenplaats in Naarden
Flevorama (Muiderberg), een villa in Muiderberg